Galluccio – comune italiano
 Galluccio – vino
 Antonio Galluccio – architetto e ingegnere italiano

Pagine correlate 
Gallucci